Le tournoi de Double mixte des Championnats du monde de badminton 2017 se tient du 21 au 27 août 2017 à Glasgow en Écosse.

Têtes de série
Voici la liste des paires têtes de série et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Demi-finales et finale

Nations par tour

Nota :  les têtes de série entrent dans la compétition au deuxième tour.

Notes et références

Lien externe
  Tableau du double mixte sur tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2017